Peira Baixa és una muntanya de 1.023,1 metres del límit dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Reiners, tots dos a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a la zona oriental del terme dels Banys d'Arles, a l'antic terme de Montalbà, i a l'occidental del de Reiners. És al sud-est del Puig del Bosquet i al nord-oest del Coll del Faig.

Referències 

Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà
Muntanyes de Reiners